El Puig Petit és una muntanya de 853,8 m alt del terme comunal de Costoja, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord. Es troba molt a prop al sud del poble de Costoja i a llevant del Puig Castill.

Referències 

Muntanyes de Costoja